Em computação, LBX, ou Low Bandwidth X, era um protocolo para usar o X Window System sobre ligações de rede com baixa largura de banda e alta latência. Foi introduzido em X11R6.3 ("Broadway") em 1996, mas nunca conseguiu ampla utilização. Foi desativado por padrão a partir do servidor X.Org 7.1, e foi removido para a versão 7.2.

X foi originalmente aplicada para o uso com o servidor e cliente na mesma máquina, ou a mesma rede de área local. Em 1996, a Internet foi se tornando popular e desempenho do X mais estreito, links lentos era problemático.

LBX funcionou como um servidor proxy (lbxproxy). É comumente utilizado em cache de informações - configuração de conexão, grandes janelas propriedades, métricas de fonte, keymaps e assim por diante - e comprenssão de transmissão de dados sobre a links de rede.

LBX nunca foi amplamente implantado como não oferecem melhorias significativas de velocidade. Os links lentos foi introduzida para ajudar eram tipicamente inseguro, e RFB ( VNC ) durante uma conexão Secure Shell - o que inclui a compressão - provou ser mais rápido do que LBX, e também desde a retomada da sessão.

Finalmente, foi mostrado que maiores melhorias de velocidade do X podem ser obtidos para todos os ambientes de rede com substituição do sistema X da fonte antiquada, como parte da nova composta de sistema gráfico, juntamente com cuidado e atenção para aplicação e widget toolkit de design, particularmente cuidados para evitar rede de ida e volta e, consequentemente, a latência.

Ver também 
 dxpc O Differential X Protocol Compressor
 Virtual Network Computing (VNC)
 xmove - uma ferramenta permite mover os programas entre monitores X Window System
 xpra - uma ferramenta mais recente, que é semelhante ao xmove
 Tecnologia NX, um sistema de aceleração X

Referências 
lbxproxy(1) (man page)
Design and Implementation of LBX: An Experiment Based Standard (.tar.gz archive file) (Keith Packard, Eighth Annual X Technical Conference, The X Resource no. 9, O'Reilly & Associates, 1994)
Broadway/Xweb FAQ (broadwayinfo.com)
The LBX mini-HOWTO v1.04 (Paul D. Smith, 11 December 1997)
An LBX Postmortem (Keith Packard)
X Window System Network Performance (Keith Packard and Jim Gettys, 2003)
Design and Implementation of the X Rendering Extension (Keith Packard, 2001

História do software
X Window System
Servidores X
Ambiente de trabalho remoto